Alaçat (Çankırı), een dorp in het Turkse district Çankırı
 Alaçat (Eflani), een dorp in het Turkse district Eflani
 Alaçat (Fethiye), een dorp in het Turkse district Fethiye
 Alaçat (Kelkit), een dorp in het Turkse district Kelkit